Сан Хосе дел Тинто има више значења:

 Сан Хосе дел Тинто, Вијехо (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе дел Тинто, Ла Глорија (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику